Сева (VI век) — полулегендарная бретонская святая. День памяти — 23 июля.

Святая Сева (брет.:Sève, Sev, Sewa; галл.:Sewo; Santsegne, Sentseguot, Scevat), иначе Лёва (брет.: Loève, Loaven ) жила в VI веке.

Она была дочерью Хоэля I, короля Думнонии и святой Помпеи (Pompée), иначе Купайи (Koupaia), сестрой святого Тудвала, епископа, одного из семи крестителей Бретани  (Le Tro Breiz), сестрой святого Люнэра (Léonor) и  (Hoël II).

Альберт Великий из Морле (1637) сообщал, что брат святой Севы святой Тудвал сотоварищи прошёл по Арморике, получив по своим проповедям многие земли под монастыри. Один из них, доныне не сохранившийся, в Морле, что неподалёку от нонешнего селения , был основан им для святой Севы около 530 года.

Святая Сева почитается покровительницей селений Сант-Сев и Лангоат. В её честь назван остров  (île Loaven), где она успокаивается в часовне святой Элибуганы ( sainte Elibouhan).

Примечания

Ссылки 
 Les Vies des saints de la Bretagne... par Albert le Grand (1637) réédition de 1901 Rennes Bibliothèque nationale de France ;
 Histoire de la Bretagne par M de la Borderie (1905), université de Rennes-2.

Святые Бретани
Святые по алфавиту
Христианские святые VI века